Le nard est un parfum.
 Le nard (ou nardshir) est un jeu de plateau d'origine perse apparenté au backgammon.

Phytonymie 
 Nard est le nom vernaculaire donné à plusieurs plantes :
 le genre Nardus, avec l'espèce Nardus stricta, de la famille des Poaceae ;  le Nard indien (Nardus indica ?) et le Nard celtique appartenaient aux multiples constituants de la thériaque de la pharmacopée maritime occidentale au .
 le genre Nardostachys de la famille des Valerianaceae

Toponymie 
 Le Nard est un petit cours d'eau au sud du département de la Moselle. Il se jette dans la Seille à Marsal.
 Nard un village du comitat d'Osijek-Baranja en Croatie.

Notes et références